Knippers ist der Name von:

 Jan Knippers (* 1962), deutscher Bauingenieur
 Rolf Knippers (1936–2017), deutscher Molekularbiologe